Cash Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Cash Lake (Louisiana)
 Cash Lake (Minnesota)
 Cash Lake (Nebraska)
 Cash Lake (South Carolina)

Siehe auch:
 Cache Lake